Barbara Campanari – pallavolista italiana
 Giuseppe Campanari – baritono e violoncellista italiano
 Leandro Campanari – violinista, direttore d'orchestra e compositore italiano
 Vincenzo Campanari – archeologo e poeta italiano